Fuyu ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 die kreisfreie Stadt Fuyu (扶余市) im Verwaltungsgebiet der bezirksfreien Stadt Songyuan der chinesischen Provinz Jilin, siehe Fuyu (Songyuan)
 den Kreis Fuyu (富裕县) der bezirksfreien Stadt Qiqihar in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Fuyu (Qiqihar)
 die Großgemeinde Fuyu (富裕镇) im Gebiet des gleichnamigen Kreises, siehe Fuyu (Großgemeinde)
 das Straßenviertel Fuyu (富裕街道) im Stadtbezirk Nanguan von Changchun in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Fuyu (Nanguan)
 die Fuyu-Kirgisen, ein Turkvolk in der Mandschurei in Nordostchina
 den Staat Buyeo, siehe Buyeo (Staat)